Castiello es un nombre muy común en los pueblos y parroquias del Principado de Asturias y de Aragón (España):

Parroquias
 Castiello (Lena)
 Castiello (Parres)
 Castiello (Villaviciosa)

Pueblos
 Castiello (Cangas del Narcea)
   Castiello (Llanera)
 Castiello de Jaca (Huesca)
 Castiello de Guarga (Huesca)